Nord Noratlas — французский военно-транспортный самолёт. Разработан и серийно производился предприятием Nord Aviation. Первый полёт — 1949, ввод в эксплуатацию — 1953. Серийный выпуск продолжался с 1951 по 1961, выпущено 425 самолётов в более чем 20 модификациях.

Разработка. Конструкция самолёта 
После завершения Второй Мировой войны военное ведомство Франции ощутило необходимость в замене устаревших военно-транспортных самолётов Junkers Ju 52 и C-47, которые составляли основную часть парка транспортной авиации.

В 1947 был организован конкурс на разработку нового самолёта по спецификациям военного ведомства. Конкурс был выигран компанией Nord, представившей проект самолёта двухбалочной схемы Nord 2500. Конструкция представляла собой цельнометаллический двухбалочный моноплан с высоким расположением крыла и трехстоечным убирающимся шасси.

Первый прототип поднялся в воздух 10 сентября 1949. На самолёте были установлены поршневые двигатели Gnome-Rhône 14R мощностью 1600 л.с. Их мощности оказалось недостаточно, и следующий прототип был оснащен более мощными двигателями Bristol Hercules 738/9 (производящимися во Франции по лицензии) — мощностью 2040 л.с. В этой конфигурации самолёт был запущен в серийное производство.

Эксплуатация 

Самолёт использовался, в первую очередь, в качестве военно-транспортного, в военных ведомствах следующих стран: Ангола, Джибути, Греция, Израиль, Нигер, Нигерия, Мозамбик, Португалия, Руанда, Франция, ФРГ, Уганда. Меньшее число самолётов использовалось гражданскими перевозчиками в таких странах как Алжир, Доминиканская Республика, Заир, Франция, ФРГ, Эквадор.

Во время войны в Алжире было уничтожено и разбилось 10 самолётов Nord Noratlas ВВС Франции. Погибло больше 50 пилотов и членов экипажа.

19 июня 1961 года «Норатлас» ВВС Франции был уничтожен миномётным огнём повстанцев в городе Бизерта в Тунисе.

Использовался Израилем во время вторжения в 1967 году. По западным данным был потерян по крайней мере один израильский Nord Noratlas, который был сбит сирийским истребителем МиГ-19С.

Во время войны на Истощение Израиль пробовал использовать «Норатласы» в качестве бомбардировщиков, применяя с них бомбы кустарного произаводства. 24 октября 1969 года два израильских Nord Noratlas были тяжело повреждены египетскими 57-мм зенитными орудиями С-60 во время попытки разбомбить мост Надж-Хаммади.

Последними были выведены из эксплуатации самолёты ВВС Франции (в модификации РЭБ); они прослужили до 1989 года.

В 2016 году было решено вновь вернуть самолёт в строй в качестве самолёта по подготовке парашютистов

Модификации 
N 2500 — опытная модификация.
N 2501 — серийный вариант с двигателями SNECMA Hercules 739.
N 2501IS — вариант для ВВС Израиля.
N 2501A — гражданский транспортный вариант с двумя двигателями SNECMA 758/759 Hercules мощностью 1650 л. с.
N 2501D — вариант N 2501 адаптированный для Германии.
N 2501E — стандартная модель N 2501 для испытаний вспомогательной силовой установки, состоявшей из двух турбореактивных двигателей Turbomeca Marbore II тягой 400 кгс, установленных на концах крыла.
N 2502 — гражданский вариант Union Aéromaritime de Transport (UAT) с силовой установкой, состоявшей из двух двигателей SNECMA Hercules 758/759 и двух турбореактивных двигателей Marbore IIE.
N 2502A — вариант N 2502, предназначенный для UAT.
N 2502B — вариант с двигателями SNECMA 758/759 Hercules.
N 2502C — грузовой вариант N 2502В.
N 2503 — переобозначение самолета (F-WRFG) после установки на него для испытаний двух звездообразных двигателей Pratt & Whitney R-2800-CB17 мощностью 2500 л. с. Первый полет в январе 1956 года.
N 2504 — вариант для ВМС Франции; летающий учебный класс для экипажей противолодочных самолетов (ASW); имел силовую установку варианта N 2501.
N 2505 — предполагавшийся противолодочный (ASW) вариант.
N 2506 — штурмовой транспортный вариант с такой же силовой установкой самолета N 2504.
N 2507 — спасательный вариант с силовой установкой, что и на самолете N 2504.
N 2508 — грузовой вариант с силовой установкой, состоявшей из двух звездообразных двигателей Pratt & Whitney R-2800-CB17 и из двух турбореактивных двигателей Turbomeca Marbore IIE.
N 2508B — грузовой вариант.
N 2509 — только проект.
N 2510 — проект противолодочного варианта самолета Noratlas.
N 2520 — проект для увеличения грузоподъёмности N 2502.

Лётно-технические характеристики

Источники 

 Green, William. Macdonald Aircraft Handbook. London. Macdonald & Co. (Publishers) Ltd., 1964.
 Jackson, Paul A. German Military Aviation 1956—1976. Hinckley, Leicestershire, UK: Midland Counties Publications, 1976. ISBN 0-904597-03-2

Самолёты Франции
Самолёты Nord Aviation
Двухбалочные самолёты
Военно-транспортные самолёты